Работник, который отвечает за сохранность доверенного ему для перевозки груза, состояние транспорта, задействованного в перевозке, и правильное оформление транспортной документации.
 Провайдер логистики